Кампо Санта Анита има више значења:

 Кампо Санта Анита (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Санта Анита (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику